hybryda – w kosmetologii, potocznie lakier hybrydowy
 hybryda – w biologii mieszaniec, krzyżówka, hybryd lub bastard
 hybryda – figura heraldyczna
 hybryda – rodzaj neologizmu
 hybryda – połączenie przeciwstawnych myśli politycznych
 hybryda – mechaniczny układ współdziałający
 układ hybrydowy
 napęd hybrydowy
 łódź hybrydowa
 Hybryda – czasopismo
 Hybrid Theory – debiutancka płyta zespołu Linkin Park

Zobacz też 
 Klub Hybrydy